ВИЗ — аббревиатура от Верх-Исетский завод, также может означать:
 ВИЗ — жилой район в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
 ВИЗ — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Екатеринбурге
 «ВИЗ-Сталь» — предприятие в Екатеринбурге
 ВИЗ — название мини-футбольного клуба «Синара» в 1992—2001 годах.

См. также